

Geografia

Heydon (Cambridgeshire)
Heydon (Norfolk)